Жак () — французское мужское имя, фамилия и топоним.

Персоналии

Имя 
 Жак I (1689—1751) — князь Монако в 1731—1733 годах.
 Жак II (ок. 1438/1440—1473) — король Иерусалима, Кипра и Киликийской Армении.
 Жак II д’Аркур (ум. 1424) — барон де Монтгомери, сеньор де Нуаелль и де Велли.
 Жак II де Бурбон (1370—1438) — граф де Ла Марш, граф Кастра.

Фамилия 
 Жак, Анри Антуан (1782—1866) — французский ботаник и садовник.
 Жак, Вальтер Людвигович (1878—1939) — пастор и миссионер в России.
 Жак, Вениамин Константинович (1905—1982) — русский советский поэт и переводчик.
 Жак, Генрих (1831—1894) — австрийский юрист и политик.
 Жак, Илья Семёнович (1906—1964) — советский композитор-песенник, дирижёр.
 Жак, Карой (1895—1944) — венгерский футбольный вратарь.
 Жак, Кристиан () (род. 1947) — французский египтолог, популяризатор и писатель.
 Жак, Манфред (род. 1964) — австрийский футболист, ныне тренер сборной Австрии.
 Жак, Норберт (1880—1954) — немецкий писатель-беллетрист и сценарист.
 Жак, Пётр Карлович (1869—1946) — депутат Государственной думы II созыва от Люблинской губернии.
 Жак, Ричард (род. 1973) — композитор и музыкальный продюсер.
 Жак, Теодор (1804—1876) — российский скульптор французского происхождения.
 Жак, Шарль Эмиль (1813—1894) — французский живописец.
 Жак, Эдгар Фредерик (1850—1906) — английский музыкальный журналист.
 Жак, Ядвига Каролина (1892—1943) — блаженная Римско-Католической Церкви, мученица.

 Жак-Далькроз, Эмиль (1865—1950) — швейцарский композитор и педагог.
 Александрова-Жак, Екатерина Михайловна (1864—1943) — российский политический деятель, революционерка.

Топоним 
 Жак — коммуна в департаменте Верхние Пиренеи, Франция.

См. также 
 Жан
 Жан-Жак
 Жакерия
 Жако